Kóród (románul Coroi), Románia, Maros megye
Kóródszentmárton (románul Coroisânmartin), Románia, Maros megye
Nádaskóród (románul Corușu), Románia, Kolozs megye
Tiszakóród, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Fehérgyarmati járás